Дечја песма Евровизије 2018. је било 16. по реду такмичење намењено деци. Одржало се у Минску, главном граду Белорусије, у Минкс арени 25. новембра 2018. године. Био је ово други пут након 2010. да се такмичење одржава у Белорусији.

20 земаља је учествовало на такмичењу, што представља рекорд по броју учесника. Дебитанти на овом такмичењу су били Велс и Казахстан, земље повратнице су Азербејџан, Израел и Француска, док је од такмичења одустао Кипар.

Роксана Вегјел је са песмом Anyone I Want To Be остварила прву победу за Пољску. На другом месту је завршила Француска, а на трећем Аустралија.

Локација 
-{EBU}- је 15. октобра 2017. потврдио да ће се такмичење одржати у Белорусији.  Биће ово други пут након 2010. да се такмичење одржава у Белорусији.

21. новембра 2017. Васили Жарко потврдио је да ће се такмичење одржати у Минск арени у новембру 2018.  У овој арени је такмичење одржано и 2010. године. Како год, 26. новембра 2017. емитер је рекао да је још увек неизвесно да ли ће се такмичење одржати у Минкс арени, но да је арена још увек једна од опција.  18. марта 2018. године потврђено је да ће се такмичење одржати у Минкс арени са капацитетом од 15000 људи.

Земље учеснице 
2. августа 2018. објављено је да ће 20 земаља учествовати, што представља највећи број учесника икада. Земље које ће први пут учествовати јесу Велс и Казахстан, повратници на такмичењу ће бити Азербејџан, Израел и Француска, док је од такмичења одустао Кипар.

Финале

Гласање

Остале земље 

Земље које су одустале од учешћа:

  Белгија
  Бугарска
  Грчка
  Данска
  Кипар
  Летонија
  Литванија
  Молдавија
  Норвешка
  Румунија
  Сан Марино
  Словенија
  Уједињено Краљевство
  Хрватска
  Црна Гора
  Швајцарска
  Шведска
  Шпанија

Активне чланице ЕБУ-а 
  - 16. фебруара 2018. -{EBU}- је позвао Данску да се врати на такмичење, међутим они су то одбили.  
  - 28. фебруара 2018. радио-телевизија Литваније објавила је да се у скоријој будућности неће вратити на такмичење 
  - 2. јануара 2018. године -{BTRC}- је објавио да ће представник непознате британске телевизије бити на супервизорском митингу за такмичење 2018.  Два дана касније потврђено је да Уједињено Краљевство неће учествовати .
  - Босанскохерцеговачка радио-телевизија изјавила је да неће дебитовати на такмичењу 2018. године. 
  - 19. маја 2018. године -{BNT}- је објавила да не планирају да се врате на такмичење 2018. године. 
  - 24. маја 2018. године Финска радио-телевизија -{YLE}- је објавила да неће дебитовати на такмичењу 2018. 
  - 22. маја 2018. године Немачки емитер -{NRT}- је објавио да неће дебитовати на такмичењу 2018.

Референце

Спољашње везе 
 

2018 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2018.